|-
| 126801 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126802 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126803 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126804 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126805 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126806 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126807 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126808 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126809 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126810 - ||  || 10 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126811 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126812 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126813 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126814 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126815 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126816 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126817 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126818 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126819 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126820 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126821 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126822 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126823 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126824 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126825 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126826 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126827 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126828 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126829 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126830 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126831 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126832 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126833 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126834 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126835 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126836 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126837 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126838 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126839 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126840 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126841 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126842 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126843 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126844 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126845 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126846 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126847 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126848 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126849 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126850 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126851 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126852 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126853 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126854 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126855 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126856 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126857 - ||  || 11 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126858 - ||  || 15 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126859 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126860 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126861 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126862 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126863 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126864 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126865 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126866 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126867 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126868 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126869 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126870 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126871 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126872 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126873 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126874 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126875 - ||  || 11 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126876 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126877 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126878 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126879 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126880 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126881 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126882 - ||  || 11 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126883 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126884 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126885 - ||  || 15 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126886 - ||  || 15 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126887 - ||  || 2 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126888 - ||  || 5 martie 2002 || Catalina || CSS
|-
| 126889 - ||  || 6 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126890 - ||  || 6 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126891 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126892 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126893 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126894 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126895 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126896 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126897 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126898 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126899 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126900 - ||  || 9 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-